Maces, plural de maça
 Maces (Aràbia), poble d'Aràbia esmentat per Ptolemeu, a la vora del golf Pèrsic, probablement al Cap Musandan
 Maces (Líbia), tribu líbia de la regió del Gran Sirte, a la costa nord de Líbia
 Maces i Àngels, comparseria de la Patum, la festa del Corpus de Berga